Döll kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Christoph Döll
 Johann es Christoph Christian Döll

Robotskapade auktorsförkortningar